Janne Laukkanen – ex hockeista su ghiaccio finlandese
 Jenna Laukkanen – nuotatrice finlandese
 Mari Laukkanen – biatleta e fondista finlandese
 Teuvo Laukkanen – fondista finlandese